Le plain-chant est un genre musical sacré de la musique occidentale médiévale.
 Plain-Chant est une série d'émissions de télévision françaises littéraires des années 1970.
 Le Plain-chant ou Hespérie du faux-buis est un papillon de la famille des Hesperiidae.